Piccola Cenerentola (Pobre diabla) – serie televisiva venezuelana del 1990
 Pobre diabla – serie televisiva peruviana del 2000
 Pobre diabla – serie televisiva messicana del 2009